PUS eller Pus har flere betydninger:
 Udviklingssamtale (PUS) - ledelsesværktøj
 Betændelse (Pus) - Betændelse eller inflammation er den mest almindelige og grundlæggende patologiske reaktion